Severn – najdłuższa rzeka Wielkiej Brytanii
 Severn (rzeka w północnym Ontario) – rzeka w Kanadzie, w północnym Ontario
 Severn (rzeka w środkowym Ontario) – rzeka w Kanadzie, w środkowym Ontario

Miejscowości w USA:
 Severn – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Severn – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton
Gminy w USA:
 Severn (ang. Severn Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman

Miejscowości w Kanadzie:
 Severn – to gmina w prowincji Ontario, w hrabstwie Simcoe